Diatta ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Sitoé Diatta (Aktivistin) (1920–1944), senegalesische Aktivistin
 Badara Diatta (* 1969), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Fatou Mandiang Diatta (* 1982), senegalesische Rapperin und Aktivistin gegen Genitalverstümmelung, siehe Sister Fa
 Joseph Diatta (1948–2020), nigrischer Diplomat
 Krépin Diatta (* 1999), senegalesischer Fußballspieler
 Lamine Diatta (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 Paul Abel Mamba Diatta (* 1960), senegalesischer Geistlicher, Bischof von Tambacounda
 Secouba Diatta (* 1992), senegalesischer Fußballspieler